Латикс () е съкращение на думата Атлетик (Athletic). Латикс е прозвището на английските отбори

 Олдъм Атлетик
 Уигън Атлетик

Първоначално названието се използва като прозвище на Олдъм Атлетик още в началото на 20 век, а през 70-те започва да се използва и от Уигън. Мачът между двата отбора се нарича Дерби на Латикс.